Sehłys – (1316 m n.p.m.) szczyt w paśmie Arczycy, w północnej części Gorganów, które są częścią Beskidów Wschodnich. Jest to jeden z trzech najwyższych szczytów znajdujących się w północnej części pasma Arczycy.

Bibliografia 
 Wojciech Krukar, Materiały do geografii Gorganów, w: Płaj. Almanach karpacki, nr 30 (wiosna 2005), 

Szczyty Gorganów